Felin henviser til flere artikler:

Felin (Estland) – et område i Estland.
Kat – felin betyder også katteagtig. Som hører til katte eller kattedyr.